Сурб: